Maiocco ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Maiocco (* 1927), US-amerikanischer Leichtathlet
 Luigi Maiocco (1892–1965), italienischer Turner
 Pia Maiocco (* 1962), Bassistin und Sängerin